Тревога:
 Тревога — отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия:
 Сепарационная тревога
 Тревожный невроз
 и другие.
 Тревога — команда и сигнал об опасности или чрезвычайном положении, бывают боевые и учебные.
 Тревога — состояние чрезвычайного положения.

См. также 
 Зима тревоги нашей
 Аларм